Чемпионат Кипра сезона 2004/2005 — 67-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Анортосис».

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

2004/2005
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 2004 году
Спорт на Кипре в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005